Mubadala World Tennis Championship 2011 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне сезона в Абу-Даби, ОАЭ. В турнире принимают участие 6 теннисистов.

Турнир-2011 проходил с 30 декабря 2010 по 1 января 2011 года.

Действующий победитель турнира — испанец Рафаэль Надаль — защищал свой титул.

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, первые двое сеянных начинают участие с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд — $ 250 000.

Участники турнира 
Первая пара сеянных начинает турнир с полуфиналов.

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Робин Сёдерлинг (Третье место)

<ol start="4">
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

Ссылки 
 Сайт турнира

См. также 
 Mubadala World Tennis Championship
 AAMI Classic 2011
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2010

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2010 года
Январь 2011 года
2011*1